Ruské příjmení Mitrochin () má více nositelů:

 Lev Nikolajevič Mitrochin (1930–2005), ruský religionista, filozof, člen Akademie věd
 Sergej Mitrochin (* 1963), ruský politik
 Vasilij Borisovič Mitrochin (1918–1993), sovětský letec, hrdina Sovětského svazu
 Vasilij Nikitič Mitrochin (1922–2004), příslušník KGB, archivář, přeběhlík na Západ

Ruská příjmení